Margaret Mahoney ist der Name von

* Margaret E. Mahoney (1924–2011), US-amerikanische Gesundheitsmanagerin
 Margaret Mahoney (1922–2011), US-amerikanische Schauspielerin; siehe Margaret Field